Coruxo Fútbol Club ist ein spanischer Fußballklub. Ihr Stadion O Vao liegt in Vigo in der Provinz Pontevedra. Coruxo spielt seit der Saison 2021/22 in der Segunda División RFEF.

Statistik 

11 Spielzeiten in der Segunda División B: dritthöchste Klasse
23 Spielzeiten in der Tercera División:
8 Spielzeiten dritthöchste Klasse
15 Spielzeiten vierthöchste Klasse
1 Spielzeit in der Segunda División RFEF: vierthöchste Klasse
(Stand: nach der Saison 2021/22)

Berühmte Spieler 
 Óscar Pereiro
 Rubén Rivera

Coruxo, FC
Sport (Vigo)
Gegründet 1930